Karnat bedeutet

 der Farbton, der für die Darstellung nackter menschlicher Körperpartien verwendet wird, siehe Inkarnat
 die Pornodarstellerin Uschi Karnat